Termin SADH ima više značenja.

 N-sukcinilargininska dihidrolaza, enzim
 Daminozid, biljni regulator rasta